Coppa del Mondo o World Cup è un termine usato in molti sport per denominare un'importante competizione internazionale a cui partecipano atleti o squadre provenienti da tutto il mondo. Si può trattare di un torneo ad eliminazione o di un circuito di gare, a cadenza annuale o pluriennale.

 Coppa del mondo di arrampicata, circuito annuale
 Coppa del mondo di atletica leggera, evento a cadenza quadriennale
 Coppa del Mondo di biathlon, circuito annuale
 Coppa del mondo di BMX, circuito annuale
 Coppa del Mondo di bob, circuito annuale
 Coppa del Mondo di calcio, torneo a cadenza quadriennale
 Coppa del mondo di calcio maschile
 Coppa del mondo di calcio femminile
 Coppa del mondo di calcio a 5, torneo a cadenza quadriennale
 Coppa del mondo di canottaggio, circuito annuale
 Coppa del mondo di ciclismo su pista, circuito annuale
 Coppa del mondo di ciclismo su strada, circuito annuale
 Coppa del mondo di ciclocross, circuito annuale
 Coppa del Mondo di combinata nordica, circuito annuale
 Coppa del Mondo di cricket, torneo a cadenza quadriennale
 Coppa del Mondo di freestyle, circuito annuale
 Coppa del Mondo di ginnastica artistica, circuito annuale
 Coppa del Mondo di ginnastica ritmica, circuito annuale
 Coppa del mondo di mountain bike, circuito annuale
 Coppa del Mondo di nuoto, circuito annuale
 Coppa del Mondo di orientamento, circuito annuale
 Coppa del Mondo di pallanuoto, torneo a cadenza quadriennale
 Coppa del Mondo di pallavolo, torneo a cadenza quadriennale
 Coppa del Mondo di pallavolo maschile
 Coppa del Mondo di pallavolo femminile
 Coppa del Mondo di pattinaggio di velocità, circuito annuale
 Coppa del mondo di pentathlon moderno, circuito annuale
 Coppa del mondo di polo, torneo a cadenza quadriennale
 Coppa del mondo rally raid, circuito annuale
 Coppa del Mondo di rugby, torneo a cadenza quadriennale
 Coppa del Mondo di salto con gli sci, circuito annuale
 Coppa del Mondo di scacchi, torneo a cadenza biennale
 Coppa del Mondo di scherma, circuito annuale
 Coppa del Mondo di sci alpino, circuito annuale
 Coppa del Mondo di sci di fondo, circuito annuale
 Coppa del Mondo di sci di velocità, circuito annuale
 Coppa del Mondo di short track, circuito annuale
 Coppa del Mondo di skeleton, circuito annuale
 Coppa del Mondo di slittino, circuito annuale
 Coppa del Mondo di slittino su pista naturale, circuito annuale
 Coppa del Mondo di snowboard, circuito annuale
 Coppa del Mondo di tuffi, evento a cadenza biennale

Altro
 World Cup – videogioco del 1984